Slätten peut faire référence à :
Slätten, une localité de la commune de Falkenberg,
,
.